Dimapur (stad); een stad in de Indiase staat Nagaland
Dimapur (district); een district in de Indiase staat Nagaland